Erd ist der Familienname folgender Personen:
 German Erd (* 1948), österreichischer Geistlicher, Abt von Stams
 Rainer Erd (* 1944), deutscher Jurist

Érd steht für:
 Érd, ungarische Stadt

ERD steht als Abkürzung für:
 Effective rim diameter, siehe Fahrradfelge #Größen
 Entity-Relationship-Diagramm, siehe Entity-Relationship-Modell #ER-Diagramme
 Erosive reflux disease, siehe Refluxösophagitis

Siehe auch:
 Erda
 ERT

Abkürzung